

Chimica
 Ferrato – anione di ferro e ossigeno

Geografia
 Capo Ferrato – promontorio della costa orientale della Sardegna

Persone
 Claudia Ferrato – calciatrice italiana
 Sante Ferrato – ciclista su strada italiano